Гори́деняты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 11,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — менее 8 км. Ближайшие населённые пункты — Берёзы, Козеняты, Сосновка.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 95 человек.

К востоку от Гориденят располагается ландшафтно-геоморфологический заказник «Мартишки», на территории которого, в полутора километрах от деревни, находится Дубатовское болото.

Вдоль северо-западного края Гориденят проходит автомобильная дорога республиканского значения  Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны. Также из деревни начинаются автодороги местного значения:
  Гориденяты — Расло — Жодишки — Завидиненты
  Гориденяты — Берёзы
  Гориденяты — Черняты

Через Гориденяты проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Комарово
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Свайгини
 Сморгонь — Свирь
 Сморгонь — Старая Рудня
 Сморгонь — Сыроватки
 Сморгонь — Хведевичи

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района